Артём Михайлович Булянский (16 марта 1985 ) — российский хоккейный нападающий. Воспитанник уфимской школы.

Биография 
Играл за клубы «Салават Юлаев», «Химик» Мытищи и «Торос». С 2009 года выступает за ханты-мансийскую «Югру».

Чемпион Высшей лиги.

Статистика выступлений в Чемпионатах России 

(*) Команда участвовала не в плей-офф, а в Кубке Надежды

(**) Без учёта статистики в Кубке Надежды

Примечание 
 Артём Булянский: Бык целеустремлённый и спокойный

Ссылки 
 
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Данные по игроку на global-sport.ru
 Статистика игрока на r-hockey.ru
 

Хоккеисты России
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Рубин»